La escuela KGS Sehnde es una escuela cooperativa integral (Kooperative Gesamtschule) en financiación con la ciudad de Sehnde en la región de Hannover dónde se encuentra. incluye todoas las formas de la segunda enseñanza I (Sekundarstufe I), y también el grado superior del instituto de enseñanza secundaria al que van en Alemania los estudiantes que después quieren cursar estudios universitarios (gymnasiale Oberstufe). Con 1656 estudiantes y 150 profesores (Datos del año escolar de 2018/19) es una de la escuelas de eseñanza general más grandes en Baja Sajonia.

Una mayoría de los niños de Sehnde y los pueblos que la rodean visitan el KGS después de haber visitado la escuela primaria. Por la cooperación de los diferentes áreas de la escuela, se posibilita una gran transparencia, correspondiente a las notas y logros de cada estudiante. Además se intenta de posibilitar un uso optimal de los recursos structurales. Los ideales principales de la escuela son respeto, estar capaz de trabajar en un equipo y solucionar conflictos sin violencia.

En el octubre de 2012, el KGS Sehnde celebró su jubileo por su existencia desde hace 20 años.

Durante la tarde del 5. de marzo de 2015, había un fuego en algunos cuartos de la escuela y en su techo. Durante el fuego nadie fue herido, también porque ya no había cursos mientras estaba encendiendo. En el año siguiente de 2016, había otro fuego. Pero esta vez no en la escuela, sino en una de las salas de deporte que era usado por la escuela y diversos grupos de deporte de la ciudad.

Directores 

 1992 – 2001: Manfred Rosengarten
 2001 – 2015: Helga Akkermann
 2015 – 2017 Carsten Milde
 desde 2018: Sandra Heidrich

Enlaces web 

 Website der Kooperativen Gesamtschule Sehnde

Desgloses 

Fundaciones en 1992